Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара делфин стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2015. одржано је 2. (квалификације и полуфинала) и 3. августа (финале) 2015. године као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

За трке је било пријављено укупно 82 такмичара из 79 земаља. Титулу светског првака из 2013. није успео да одбрани бразилски пливач Сезар Сјело Фиљо који је финалну трку завршио са укупно 6. временом. Нови светски првак постао је француски пливач Флоран Маноду који је у финалу тријумфовао испред Бразилца Николаса Сантоса који је заостајао за 40 стотих делова секунде. Бронзану медаљу „поделили“ су Мађар Ласло Чех и Пољак Конрад Черњак, пошто су обојица у финалу испливали идентично време од 23,15 секунди.

Репрезентативац Србије Иван Ленђер наступио је у квалификацијама где је заузео 21. место испливавши деоницу од 50 метара за 23,87 секунде, што је за 20 стотинки слабије од времена које је било неопходно за пролазак у полуфинале. Репрезентативац Црне Горе Максим Инић у квалификацијама је заузео 49. место са резултатом од 22,52 секунде.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања трка на овом првенству у овој дисциплини испливано је неколико националних рекорда, а у два наврата је и „поправљан“ рекорд Азије.

Земље учеснице 
За трке на 100 метара делфин стилом било је пријављено укупно 82 такмичара из 79 земаља, а свака од земаља могла је да пријави максимално два такмичара по утрци.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Квалификације 
Иако су за квалификације првобитно била пријављено 82 пливача из 79 земаља, са тркама је стартовало укупно 80 пливача. Пливало се у укупно 9 квалификационих група са по 10 такмичара (изузев у групи 1 где је било 4, и у групи 2 са 8 такмичара). Пласман у полуфинале обезбедило је 16 пливача са најбољим временима квалификација. Квалификационе трке пливане су 2. августа, у јутарњем делу програма са почетком у 10:44 по локалном времену.

Напомена: КВ - квалификација; НР - национални рекорд; НН - није наступио

Полуфинала 
Полуфиналне трке одржане су 2. августа у послеподневном делу програма, са почетком у 18:07 по локалном времену. Пласман у финале обезбедило је 8 пливача са најбољим резултатима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Напомена: КВ - квалификација; АЗР - рекорд Азије; НР - национални рекорд; =НР - изједначен национални рекорд

Финале 

Финална трка пливана је 3. августа са почетком у 18:17 по локалном времену.

Напомена: АЗР - рекорд Азије

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.